Пениче, Пенише (, ) — испанская и португальская фамилия.

Известные носители:
 Пениче, Артуро (род. 1962) — мексиканский актёр и певец.
 Пенише, Ромуалдо Эвертон (род. 1979) — бразильский футболист.
 Пениче, Юлиана (род. 1981) — мексиканская актриса и телеведущая.

См. также 

 Пениш